Покраяц () — фамилия. Известные носители:

 Покраяц, Бранислав (1947—2018) — югославский сербский гандболист, тренер.
 Покраяц, Смиля (1920—1943) — учительница, Народный герой Югославии.